Vila Lourdes pode ser: 

 Vila Lourdes, bairro na cidade de Mário Campos
 Vila Lourdes, bairro na cidade de São Paulo

Desambiguação